La route départementale 46 ou RD 46 ou D46 est une route départementale. Elle correspond aux routes suivantes :
 la RD 46 située dans l'Allier, elle relie Montmarault à Chazeuil, elle correspond à l'ex-RN 146
 la RD 46 située dans les Vosges, elle relie Épinal à Rambervillers
 la RD 46 située dans l'Essonne, elle relie Linas à Courcouronnes, elle correspond à l'ex-RN 446
 la RD 46 située dans la Saône-et-Loire, elle relie Autun à Mesvres

046